Atrocity Exhibition – brano musicale dei Joy Division del 1980
Atrocity Exhibition – album di Danny Brown del 2016